Lakeport kan syfta på:

 Lakeport, Kalifornien
 Lakeport, Texas